U 240 oder U-240 bzw. U240 steht für:

 U 240 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine. 
 U 240, ein nach DIN 1026 genormter Stahlträger mit U-Stahl-Normalprofil und 240 mm Steghöhe.
 U 240, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden.

U240